Osoby o tym nazwisku:
 Ignacy Pietraszewski – polski orientalista
 Jerzy Pietraszewski – polski oficer wywiadu
 Michał Pietraszewski – polski działacz społeczny
 Teofil Pietraszewski – polski wojskowy, rosyjski szpieg